Klugham steht für:

 Klugham (Aschau am Inn), Ortsteil der Gemeinde Aschau am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Klugham (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Klugham (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Klugham (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern